Lowton steht für:

 Lowton (Greater Manchester), Ortschaft im Motropolitan County Greater Manchester in England 

Lowton ist der Familienname folgender Personen:

 Matthew Lowton (* 1989), englischer Fußballspieler